La Collada del Perer és una collada situada a 673,7 m alt en un dels vessants del nord de la Serra de l'Albera, en el terme comunal de Sureda, a la comarca del Rosselló (Catalunya del Nord).

És al sud de la Jaça del Taure i al nord-est del Puig Neulós, en el seu contrafort nord-oriental.

Bibliografia

Referències 

Colls de Sureda